Vrabač je lahko:
 Vrabač je naselje v občini Šolta (Hrvaška).
 Vrabač je naselje v občini Trilj,  Hrvaška.